Оливеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оливеро, Бетти (род. 1954) — израильский композитор.
 Оливеро, Магда (1910—2014) — итальянская оперная певица, сопрано.
 Маскареньяс-Оливеро, Джейс (род. 1998) — гибралтарский футболист.
 См. также 
 Оливер